Pierre Fourny est un poète et metteur en scène français né en 1956 à Paris. Il est diplômé de chinois.

La Poésie à 2 mi-mots 
Pierre Fourny est l'inventeur de la Poésie à 2 mi-mots : "La poésie à 2 mi-mots est un procédé d'une simplicité désarmante : il consiste simplement à couper les mots d'un trait horizontal. Chacune des deux moitiés de mots obtenues est contenue dans un autre mot, ou plusieurs autres mots" (définition par l'auteur).

Publications relatives : 
 La poésie à 2 mi-mots, Pierre Fourny, ALIS, 2000
 La Langue coupée en 2, Pierre Fourny, coédition ALIS et La Sterne Voyageuse éditeur, 2003, texte intégral du spectacle La langue coupée en 2

Fère-en-Tardenois, commune d'implantation d'ALIS, où se situe le Moulin Canard, lieu de travail de Pierre Fourny, a été consacrée Capitale Mondiale de la Poésie à 2 mi-mots le .

ALIS 
Pierre Fourny fonde ALIS en 1982. 

ALIS est l'acronyme d'Association Lieux Images et Sons (définition minimale du spectacle). 

En 1984, Pierre Fourny débute un long compagnonnage avec Dominique Soria, ils travaillent ensemble à la conception et à la réalisation des spectacles d'ALIS. Ce compagnonnage s'achève en 2008. 

Pierre Fourny poursuit au sein d'ALIS un travail de recherche artistique et multiplie les projets dans le domaine des arts de la scène, des arts plastiques, du cinéma, de l'édition et des nouvelles technologies. 
"Une dizaine de spectacles, des expositions, des réalisations événementielles et des films sont venus tracer une œuvre étonnante où le mot est saisi dans l'image de ce qu'il énonce, et l'image considérée au pied de la lettre. Théâtre de formes, théâtre visuel, les inventions d'ALIS viennent perturber en douceur les normes confortables de la perception pour éveiller des chemins qu'emprunte à notre insu la réalité pour venir jusqu'à nous et "faire sens"." (Jean-Marc Adolphe)

Depuis 1983, ALIS a présenté ses spectacles en Allemagne, Algérie, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Belgique, Canada, Égypte, États-Unis, Grande-Bretagne, Hongrie, Italie, Jordanie, Lettonie, Liban, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Russie, Slovaquie, Suisse, Syrie, Tunisie, Ukraine... et en France : Ménagerie de Verre, Théâtre de la Bastille, Théâtre de la Cité internationale, Festival d'Avignon...

Spectacles 
 1983 : Quelques incidents d'avant la première série (conception et mise en scène : Pierre Fourny)
 1983 : Incidents première série (conception et mise en scène : Pierre Fourny)
 1984 : Incidents la suite (conception et mise en scène : Pierre Fourny)
 1985 : (C comme...) Première (conception et mise en scène : Pierre Fourny et Dominique Soria)
 1987 : Le goût du dentifrice le soir après s'être endormi (ou la durée des sentiments) (conception et mise en scène : Pierre Fourny et Dominique Soria)
 1989 : En attendant Mieu (fable préhistorique) (conception et mise en scène : Pierre Fourny et Dominique Soria)
 1990 : Catalogue d'un bonheur sans histoire (conception et mise en scène : Pierre Fourny et Dominique Soria)
 1993 : La durée des sentiments (conception et mise en scène : Pierre Fourny et Dominique Soria)
 1994 : numéro 7 (conception et mise en scène : Pierre Fourny et Dominique Soria)
 1997 : 100 mobiles à part 1 (conception et mise en scène : Pierre Fourny et Dominique Soria)
 2000 : ... ou 2 (conception et mise en scène : Pierre Fourny et Dominique Soria)
 2001 : La langue coupée en 2 (conception et mise en scène : Pierre Fourny)
 2004 : pas de 3 (conception et mise en scène : Pierre Fourny et Dominique Soria)
 2008 : La Coupure (conception et mise en scène : Pierre Fourny, en collaboration avec Xavier Brière)

Expositions / Installations 
 1990 : Installation d'un sentiment dans la durée (conception : Pierre Fourny et Dominique Soria)
 1991 : Première émission de durée solide (conception : Pierre Fourny et Dominique Soria)
 1993 : Entre temps (conception : Pierre Fourny et Dominique Soria)
 1995 : Entre 2 temps (conception : Pierre Fourny et Dominique Soria)
 1997 : Entre 2 temps (3 mouvements) (conception : Pierre Fourny et Dominique Soria)
 2000 : Le Plaque-Art (conception : Pierre Fourny et Dominique Soria)
 2003 : Kalimat (conception : Pierre Fourny)
 2008 : La Coupure (conception : Pierre Fourny)
 2008 : La Coupure (conception : Pierre Fourny)

Films 
 1997 : La complainte du progrès, film 35 mm (5 min) (mise en scène : Pierre Fourny et Dominique Soria)
 2000 : Ya Rayah, film 35 mm (5 min) (mise en scène : Pierre Fourny et Dominique Soria)

Spectacles événementiels en extérieur 
 1989 : Evrygraphie, Évry, congrès mondial des villes nouvelles. Projections géantes en extérieur (Conception et mise en scène : Pierre Fourny et Dominique Soria)
 1990 : Hommage, Paris. Spectacle multimédia sur la Seine et les Quais de Seine (Conception et mise en scène : Pierre Fourny et Dominique Soria)
 1991 : Défilé, Paris. Défilé organisé à l'occasion de l'arrivée de la flamme olympique à Paris (Conception et suivi de réalisation des différents tableaux, objets et accessoires : Pierre Fourny et Dominique Soria)
 1994 : Au nom des hommes, Caen. Spectacle de clôture des commémorations du cinquantenaire du débarquement en Normandie (Collaboration à la mise en scène : Pierre Fourny et Dominique Soria)
 2004 : Des pixels pour des passants, Fête du Carré Sénart. Spectacle de type "mass game". (Conception et mise en scène : Pierre Fourny)

Références

Liens externes 
 Site d'ALIS
 
 
 

Poète français du XXIe siècle
Metteur en scène français
Naissance en octobre 1956